Le tournoi de tennis de Madras 2006 s'est tenu du 2 au . Cette édition a vu la victoire en simple du Croate Ivan Ljubičić et celle en double de la paire slovaquo-tchèque Michal Mertiňák - Petr Pála.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2006 de l'ATP

Liens externes 

  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Tennis masculin en 2006
ATP 2006
Sport en Inde en 2006
Tennis en janvier 2006